Cette liste présente les matchs de l'équipe de France de football par adversaire rencontré depuis son premier match contre l'équipe de Belgique le   mai 1904. Au , la France a rencontré 85 adversaires (sélections nationales A uniquement).

A

Afrique du Sud

Albanie

Algérie 

Le premier match entre les sélections des deux pays eut lieu lors de la finale des jeux méditerranéens, le , mais il s'agissait de l'équipe amateur et non l'équipe A. Le match fut remporté par l'Algérie, sur le score de  à 2 au stade du 5-Juillet-1962 à Alger. La seconde opposition eut lieu le  entre les équipes A cette fois-ci. Ce match, destiné à réconcilier deux nations traumatisées par la guerre d'Algérie, fut marqué par le sifflement de la Marseillaise par une bonne partie des supporters algériens, certains envahissant le terrain à la  (la France menait alors 4 à 1), entraînant l'arrêt du match. Cet incident marqua selon le sociologue Jean-Marie Brohm la mystification du . Les deux équipes devaient à nouveau se retrouver en , mais le match fut annulé en raison de la participation de la France aux barrages de la Coupe du monde de football 2010 contre l'Irlande. Dans le même temps, l'Algérie disputait un match d'appui contre l'Égypte dans le cadre de ces mêmes éliminatoires.

Allemagne 

Sur les 32 rencontres face à l'Allemagne, 15 l'ont été face à la République fédérale allemande (RFA ou Allemagne de l'Ouest) de 1952 à 1990. Le dernier match eut lieu l'année de la réunification allemande.

Allemagne de l'Est

Andorre

Angleterre

Angleterre amateur 

Jusqu'en 1923, la France rencontre l'équipe d'Angleterre amateur, qui est distinct de l'équipe d'Angleterre. À la suite de la victoire de la France en 1921, l'Angleterre cesse d'envoyer son équipe amateur.

Arabie saoudite

Argentine

Arménie

Australie

Autriche

Azerbaïdjan

B

Belgique

Biélorussie

Bolivie

Bosnie-Herzégovine

Brésil 

La France et le Brésil ont disputé des duels mémorables. En 1958, pour leur première confrontation officielle, le Brésil élimine la France en demi-finale de Coupe du monde sur le score de 5-2, grâce à un triplé du jeune Pelé. Il s'agit du dernier match officiel remporté par la Seleção contre les Bleus. En 1986, les Français éliminent les Brésiliens en quart de finale de la Coupe du monde, aux tirs au but, à l'issue d'un match inoubliable. En 1998, les deux équipes se rencontrent en finale à Saint-Denis, que les Français remportent largement (3-0), grâce à un doublé de Zinédine Zidane. En 2006, les Bleus du même Zidane, éliminent les champions du monde brésiliens en quart de finale (1-0), et achèveront la compétition en tant que finalistes pour la deuxième fois de leur histoire. En , la France bat de nouveau le Brésil dans un match amical à domicile sur le score de 1-0.

Bulgarie 
En , les deux équipes nationales se sont rencontrées 23 fois dont 16 en match officiel (11 fois pour une qualification en Coupe du monde, 4 fois pour une qualification pour l'Euro et une fois lors d'un match de poule de l'Euro 1996). Deux matchs ont marqué l'histoire du football français : 
 Le , à Sofia, lors d'un match de qualifications pour la coupe de 1978 en Argentine, arbitrage très contestable de l'arbitre écossais Ian Foote au détriment de l'équipe de France. La Bulgarie vient d'égaliser à 2-2 sur un grossier hors-jeu. À la , l'arbitre accorde un penalty jugeant que le défenseur français Maxime Bossis a commis une faute sur un attaquant bulgare. Thierry Roland, qui commente le match pour la télévision française, et qui juge la faute complètement imaginaire, avait déjà fortement critiqué précédemment l'arbitre. Il s'exclame alors « Alors là, M. Foote, vous êtes un salaud » et devra s'en excuser publiquement dans les jours suivants. Le penalty sera raté par les Bulgares.
 Le , alors qu'un match nul suffit à sa qualification pour la phase finale de la Coupe du monde de 1994 aux États-Unis, la France est battue au Parc des Princes dans les dernières secondes du temps réglementaire sur un but en contre-attaque d'Emil Kostadinov. C'est donc la Bulgarie qui se retrouve qualifiée au détriment des Français. Le sélectionneur Gérard Houllier critiquera alors vivement David Ginola dont le centre raté est à l'origine du contre bulgare. C'est à ce jour la seule victoire de l'équipe nationale bulgare en France.

C

CAF

Cameroun

Canada

Chili

Chine

Chypre

Colombie

CONCACAF

Corée du Sud

Costa Rica

Côte d'Ivoire

Croatie

D

Danemark 

Lorsque l'équipe de France ne perd pas contre le Danemark au premier tour d'une compétition officielle (Euro, Coupe du monde), elle atteint la finale de ladite compétition. À l'inverse, lorsqu'elle est battue par le Danemark au premier tour de ces mêmes compétitions, elle est éliminée lors de la première phase, à l'exception des Jeux olympiques de 1908.

E

Écosse

Égypte

Équateur

Espagne

Estonie

États-Unis

F

Îles Féroé

Finlande

G

Géorgie

Gibraltar

Grèce

H

Honduras

Hongrie

I

Iran

Irlande 
L'équipe d'Irlande (Eire ou République d'Irlande) est distinct de celle d'Irlande (unifiée).  

Le premier match entre les deux nations eut lieu le  à Colombes. La France s'inclina deux buts à zéro. La seconde rencontre eut lieu en 1952. Ce premier déplacement des Bleus en Irlande se joue au Dalymount Park. La capacité du stade est de  mais on dénombre environ  de plus. Le match est très physique et l'arbitre belge refuse un but valable à Raymond Kopa pour un hors jeu imaginaire. L'Irlande ouvre le score grâce à une tête de Sean Fallon dévié du bras par Robert Jonquet. En seconde période, André Strappe se blesse mais reste sur le terrain (il n'y avait pas de changement à l'époque). La France égalise finalement par Roger Piantoni qui fête ce jour-là, sa première sélection.

Les deux équipes se retrouvent ensuite lors des éliminatoires de la Coupe du monde de football 1954. Les deux équipes figurent dans le groupe 4 avec le Luxembourg. La France s'impose 5-3 en Irlande, le match retour ayant lieu au Parc des Princes. Privé de nombreux titutlaires (Vignal, Glovacki, Kargu, Kopa), la France s'impose un but à zéro grâce à Piantoni. Ce but qualifie l'équipe de France, mais Piantoni ne sera pas retenu pour jouer la Coupe du monde.

Placés dans le groupe 9 avec l'URSS — qui se qualifie —, les Bleus retrouvent l'Irlande lors des éliminatoires de la Coupe du monde 1974. Le match France-Irlande voit débuter en sélection le défenseur Raymond Domenech réputé pour son jeu dur. La France concède le nul et le sélectionneur irlandais, Liam Tuohy, se demandera à l'issue du match si Domenech avait été sélectionné uniquement pour donner des coups.

Les deux équipes se croisent de nouveau lors des éliminatoires de la Coupe du monde 1978 et 1982. Lors des éliminatoires de 1982, la France s'incline en Irlande trois buts à deux malgré les débuts en équipe de France de Bruno Bellone qui inscrit un but. Lors de ces deux campagnes, la France se qualifie pour la phase finale. La France retrouve l'Irlande pour un match amical le . Le but de ce match est de jouer face à une équipe « britannique » car un mois plus tard, le , la France doit se rendre en Écosse dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 1990. Malgré un 0-0 en Irlande, la France s'inclinera par la suite 2-0 en Écosse.
Les équipes se retrouvent ensuite pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2006. Le match aller au Stade de France est marqué par la présence de  qui ont acheté de nombreuses places en ligne. Les deux équipes se quittent sur un 0-0. Le match retour voit la France s'imposer un but à zéro grâce à Thierry Henry. Pour ce match décisif, Zidane, Thuram et Makelele sont sortis de leur retraite internationale. Ce match reste dans les mémoires car l'équipe de France fut victime d'un canular téléphonique de l'humoriste Gérald Dahan. Ce dernier, se faisant passer pour le président de la République française, Jacques Chirac, demande à Domenech et Zidane que tous les joueurs mettent la main sur le cœur au moment de La Marseillaise. Les joueurs s'exécuteront pensant avoir eu affaire au président.

Irlande amateur 
L'équipe d'Irlande amateur était l'équipe amateure liée à celle d'Irlande (unifiée).

Irlande du Nord 
L'équipe d'Irlande du Nord a pris la suite de celle d'Irlande (unifiée).

Islande

Israël

Italie 

La première confrontation de l'histoire opposant l'équipe de France et l'équipe d'Italie eu lieu à l'Arena Civica de Milan le  et a vu la Squadra azzurra remporter le match sur le score large de six buts à deux, grâce notamment à un triplé de Pietro Lana.
Avant la Première Guerre mondiale, les rencontres entre ces deux nations voisines sont équilibrées avec deux victoires de chaque côté et un match nul. En 1920, les deux équipes jouent leurs premières rencontres l'une contre l'autre dans d'une compétition internationale à Anvers aux Jeux olympiques d'été de 1920. La France s'imposa sur le score de 3 but à 1. La situation change après le tournoi, ainsi la France ne remporte pas la moindre victoire face à l'Italie entre 1921 et 1978, soit quatorze victoires italiennes en dix-neuf rencontres. Nouveau basculement en 1982, avec une tendance inversée : lors des douze rencontres disputées de 1982 à 2016, l'équipe de France a gagné sept fois, fait match nul quatre fois et ne s'est inclinée qu'à une seule reprise. En 2008, l'équipe d'Italie gagne contre l'équipe de France (dans le temps réglementaire et sans tirs au but), ce qui ne s'était plus produit depuis la Coupe du monde de football 1978.
Plusieurs rencontres sont restées dans les mémoires et ont marqué l’histoire de la Coupe du monde et du Championnat d'Europe, car il s’agissait de matchs décisifs et très disputés dont le résultat a été décidé soit par des tirs au but (Coupe du monde 1998 et Coupe du monde 2006), soit par un but en or (Championnat d'Europe de 2000).

Le bilan des confrontations lors des rencontres officielles est équilibré avec quatre victoires pour les deux équipes et trois nuls.

J

Jamaïque

Japon

K

Kazakhstan

Koweït 
En 1982, le cheikh Fahid Al-Ahmad Al-Sabah fait annuler un but

L

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

M

Malte

Maroc

Mexique

Moldavie

N

Nigeria

Norvège

Nouvelle-Zélande

P

Paraguay

Pays-Bas

Pays de Galles

Pérou

Pologne

Portugal 

Le premier match de l'histoire entre la France et le Portugal fut un match amical disputé à Toulouse le 18 avril 1926 au stade des Ponts Jumeaux et remportée par les bleus sur le score de quatre buts à deux.

Avant sa défaite en finale de l'Euro 2016, l'Équipe de France restait sur dix victoires consécutives toutes compétitions confondues contre son rival lusitanien (soit plus de quatre décennies d'invincibilité).

En , les deux équipes nationales se sont rencontrées 28 fois dont 7 fois en match officiel (dont notamment la demi-finale de la Coupe du monde 2006, demi-finales de l'Euro 1984, de l'Euro 2000 et finale de l'Euro 2016), la France menant par 19 victoires à 6.

R

Roumanie 

La France ne s'est jamais inclinée contre la Roumanie en neuf rencontres officielles (quatre victoires et cinq nuls) et est invaincue depuis dix matchs.
Sa dernière défaite remonte à 1972.

Russie

S

Sélection FIFA

Sénégal

Serbie

Slovaquie

Slovénie

Suède

Suisse 

L'équipe de France a perdu une seule fois face à la Suisse en compétitions officielles (deux victoires, quatre matchs nuls et une défaite aux tirs au but).

T

Tchécoslovaquie

Tchéquie

Togo

Tunisie

Turquie

U

Ukraine 

Les confrontations en matchs officiels se sont généralement faites dans le cadre de qualifications d'un championnat d'Europe ou d'une coupe du monde. À chaque fois, la France s'est qualifiée et l'Ukraine a été éliminée.

Union soviétique

Uruguay 

Les rencontres face à l'Uruguay en Coupe du monde ont à trois reprises coïncidé avec une élimination prématurée de l'équipe de France au premier tour de la compétition, jusqu'en 2018 où la France bat l'Uruguay en quart de finale.

Y

Yougoslavie

Bilan général

Statistiques sur les adversaires rencontrés

Général

Dates et repères historiques 
 
 Le , l'équipe de France dispute la  de son histoire face à la Belgique, qui devient son .
 Le , à l'occasion des Jeux olympiques d'été organisés à  Paris, la France rencontre l'Uruguay, son  non-européen.
 En , l'équipe de France dispute ses  en dehors du continent européen à l'occasion de la  de l'histoire disputée en Uruguay. Le , le Mexique devient son  rencontré. Deux jours plus tard, l'Argentine devient, elle, la  affrontée en Amérique du Sud.
 En , l'équipe de France dispute une série de matchs amicaux à domicile préparatoire à la Coupe du monde 1978 et découvre 2 nouvelles confédérations par l'intermédiaire des sélections d'Iran et de Tunisie, représentant respectivement l'AFC et la CAF.
 Le , les Bleus jouent à East Rutherford leur  en Amérique du Nord, face aux États-Unis.
 Le , la France dispute à Ramat Gan sa  en territoire asiatique, face à Israël mais qui joue sans étiquette confédérale.
 Le , l'équipe de France joue à Koweït face à la sélection locale sa  contre une nation de l'AFC en Asie.
 Le , l'Australie devient la  de l'OFC rencontrée, à l'occasion d'un match de tournoi amical disputé au Japon.
 Le , la République tchèque devient le  des Bleus lors d'un match amical disputé à Bordeaux.
 En , l'équipe de France, qui n'avait jamais joué en Afrique jusqu'alors, dispute à Casablanca 2 rencontres amicales face à la Belgique et au Maroc en marge du Tournoi Hassan-II, préparatoire à la Coupe du monde 1998. L'équipe du Maroc devient par là même, la  de la CAF à recevoir la France.
 Le , l'équipe de France dispute à Melbourne son  en Océanie, contre l'Australie.
 Le , le Nigéria devient le  africain de la France lors d'un match amical disputé à Saint-Étienne.
 Le , le Kazakhstan devient officiellement le  des Bleus en marge d'un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 disputé à Noursoultan.

Tableau 

Le tableau suivant présente plusieurs listes :
 Adversaires les +/- rencontrés.
 Adversaires les +/- rencontrés par confédération.
 Chronologie des adversaires rencontrés.
 Chronologie des adversaires rencontrés par confédération.
 Chronologie des derniers matchs des adversaires rencontrés (adversaires les + lointains/récents).
 Chronologie des derniers matchs des adversaires rencontrés par confédération (adversaires les + lointains/récents).

(mis à jour : )

Particularités : 
 L'équipe d'Australie, rencontrée 3 fois entre 1994 et 2001 était alors sous bannière OFC. Elle est depuis 2006 affiliée à l'AFC.
 L'équipe d'Israël, rencontrée 3 fois entre 1988 et 1993, n'était à cette période, affiliée à aucune confédération de la FIFA. Elle est depuis 1994 membre de l'UEFA.
 L'équipe de France a rencontré 4 anciens membres de l'UEFA (Allemagne de l'Est, Tchécoslovaquie, Union soviétique et Yougoslavie) qui n'ont aujourd'hui, plus de statuts existants.
 La France a rencontré 2 sélections nationales amateures (Angleterre, Irlande unifiée), aujourd'hui disparues.
 L'équipe de France a rencontré 3 sélections non-officielles (CAF, CONCACAF et Sélection FIFA) pour un total de 3 matchs joués.

Bilan 
 En  ans d'existence, l'équipe de France a rencontré  adversaires.
 En 2022, la France a rencontré  des  associations membres de la FIFA.
 L'équipe de France a déjà rencontré au moins un pays membre de chacune des  de la FIFA et a disputé des rencontres sur tous les continents.
 En 2022, la France a rencontré  associations membres issues de confédérations autres que celle à laquelle elle appartient.

Bilan des sélections non-rencontrées 

Parmi les 6 confédérations de la FIFA, 129 sélections n'ont jamais affronté l'équipe de France. Parmi elles, 4 ont remporté leur championnat continental et participé à une phase finale de Coupe du monde. Il s'agit de l'équipe du Ghana (4 fois champion d'Afrique et quart de finaliste de la Coupe du monde 2010) et de la République démocratique du Congo (vainqueur de 2 CAN) du côté de la confédération africaine, de l'Irak (champion d'Asie 2007) côté AFC, et de l'équipe d'Haïti (vainqueur de la Gold Cup 1973) du côté de la CONCACAF.

D'autres équipes non-rencontrées comme Cuba et la Corée du Nord n'ont, elles, jamais remporté leur championnat continental mais ont atteint les quarts de finale de la Coupe du monde, respectivement en 1938 et en 1966.

L'équipe du Qatar, sélection émergente jamais rencontrée, est quant à elle championne d'Asie 2019. Le Qatar est également le prochain pays organisateur de la Coupe du monde, en 2022.

Côté UEFA, 6 sélections n'ont jamais été affrontées dont 3 (Gibraltar, Kosovo, Monténégro) qui ne jouent des rencontres officielles que depuis moins de 15 ans.

Côté CONMEBOL, le Venezuela est depuis  le seul adversaire non-rencontré par les Bleus.

En compétition officielle 
(mise à jour : )

En compétition disparue

Bilan par confédération

Notes et références

Articles connexes 
 Statistiques et records de l'équipe de France
 Stades de l'équipe de France

Liste en rapport avec la France
France